Mosty (gromada w powiecie goleniowskim) (nowogardzki/goleniowski)
 Mosty (gromada w powiecie puckim) (wejherowski/pucki)

także:

 Nowe Mosty (gromada) (powiat grudziądzki)